His Wife's Friend – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 His Wife's Friend – film del 1918 diretto da Walter Wright
 His Wife's Friend – film del 1919 diretto da Joseph De Grasse